

Codici 
 CSG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto METROPOLITAN / FORT BENNING, Columbus (Georgia), Stati Uniti

Informatica 
 CSG – abbreviazione di Constructive Solid Geometry (Geometria Solida Costruttiva)

Religione 
 C.S.G. – Suore di San Giuseppe di Chambéry

Sigle
 Commodore Semiconductor Group – consociata della Commodore International